М1 — индекс ряда автомобильных дорог и магистралей:

 М1 (автодорога, Белоруссия) — транзитная автодорога в Белоруссии протяжённостью 611 км.
 M1 (автодорога, Венгрия) — платная автодорога в Венгрии, расположенная на северо-западе страны. Протяжённость — 171 км.
 M1 (автодорога, Ирландия) — ирландская автодорога, ведущая из Дублина в Баллимасканлан. Длина — 80 км.
 M1 (автодорога, Пакистан) — автодорога в Пакистане, соединяющая Пешавар с городами Исламабад и Равалпинди.
 М1 (автодорога, Россия) — автодорога в России от Москвы до границы с Белоруссией протяжённостью 440 километров.
 M-1 (автодорога, США) — автодорога в штате Мичиган длиной 34,6 км.
 М-01 (автодорога, Украина) — автодорога на Украине протяжённостью 205,6 км.
 M1 (автодорога, ЮАР) — автодорога в Йоханнесбурге длиной 29,6 км.